«Чёрная шляпа с перьями» () — женский портрет работы австрийского художника Густава Климта.

Поясной портрет сидящей дамы выполнен на холсте прямоугольной формы на белом фоне. Её подбородок опирается на ладонь, лицо опущено, взгляд устремлён в сторону. Задумчивая поза несколько не соответствует гигантской шляпе с перьями, которая как будто парит над высокой причёской шатенки. Чтобы отделить белое одеяние дамы от белого фона, Климт применил контур, который ранее не встречался в его работах. Портрет часто сравнивают с литографиями Анри де Тулуз-Лотрека, которые впервые были продемонстрированы в Вене в 1899 году, но Климт также мог видеть их во время своей поездки в Париж в 1909 году. Произведения фовистов участвовали в Венской художественной выставке 1909 года. Как предполагают исследователи творчества Густава Климта, французы сыграли решающую роль в его переходе от «золотого периода» к новому этапу творчества, начавшемуся с таких портретов незнакомок, как «Дама в шляпе и боа из перьев» и «Чёрная шляпа с перьями», чтобы найти новые художественные решения для портрета Меды Примавези или второго портрета Адели Блох-Бауэр.

Портрет находится в частном собрании. В 1910 году «Чёрная шляпа с перьями» демонстрировалась на IX Венецианской биеннале в зале Климта наряду с ещё двумя десятками работ художника.

Примечания

Литература 
 
 

Женские портреты Густава Климта
Картины из частных собраний
Картины 1910 года